Onderdistrict in Indonesië
 Karang Dapo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Karang Dapo (Semidang Alas Maras), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Karang Dapo (Semidang Gumay), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Karang Dapo (Peninjauan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Karang Dapo I, een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Karang Dapo II, een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra